Cassius bezeichnet:
 antike Personen mit dem Namen Cassius, siehe Cassier
 Cassius (Band), französisches French-House-Duo (1990–2019)
 Cassius, alter Name für einen Berg an der syrisch-türkischen Grenze, siehe Keldağ

Cassius oder Kassius ist der (Vor-)Name folgender Personen:
 Cassian von Tanger († 298), Alternativname Cassius, römischer Märtyrer, eventuell Schreiber
 Cassius und Florentius, zwei römische Soldaten der legendären Thebäischen Legion und Märtyrer
 Kassius Hallinger (1911–1991), deutscher Philologe und Theologe
 Cassius Marcellus Clay (1810–1903), US-amerikanischer Politiker
 Muhammad Ali (1942–2016 * Cassius Marcellus Clay Jr.), US-amerikanischer Boxer
 Cassius Keyser (1862–1947), US-amerikanischer Mathematiker
 Cassius Dio (* um 163; † nach 229), römischer Senator, Konsul, Schriftsteller und Historiker
 Cassius Dio (Konsul 291), römischer Senator und 291 Konsul
 Cassius Felix, römischer Arzt im 5. Jahrhundert
 Gaius Cassius Longinus, römischer Senator und Konsul 73 v. Chr.
 Gaius Cassius Longinus  (* vor 85 v. Chr.; † 42 v. Chr.), römischer Senator und Kopf der Verschwörung gegen Caesar
 Gaius Cassius Primus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Publius Cassius Felix, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Cassius Ambrosius, antiker römischer Toreut

Cassius ist der Familienname folgender Personen:

 Iran Cassius (* 1985), lucianischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Cassian
 Cassius-Stift